Cucchi est un nom de famille notamment porté par :

 Éber Luís Cucchi (1981-), footballeur brésilien
 Enzo Cucchi (1949-), peintre italien
 Jean-Michel Cucchi (1961), homme politique monégasque
 Maurizio Cucchi (1945-), poète, critique littéraire et journaliste italien
 Thomas Cucchi (?-), archéologue et biologiste français